

Місто:
 Біляївка — Одеська область, Одеський район, адміністративний центр Біляївської міської громади
Селище:
 Біляївка — Харківська область, Лозівський район
Села:
 Біляївка — Запорізька область, Запорізький район
 Біляївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Біляївка — Херсонська область, Бериславський район
Залізниця:
 Біляївка — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці